Espen Pettersen (ijshockeyer), een Noorse ijshockeyspeler, levend van 1975 tot 2020
 Espen Bugge Pettersen, een Noorse betaald voetballer, geboren in 1980